82-й чемпіонат України із шахів, який проходив у Києві з 14 по 26 червня 2013 року.

 Категорія турніру  — XVII (середній рейтинг  — 2653).
 Головний суддя: Олег Товчига
 Місце проведення: готельний комплекс «Русь» (вул. Госпітальна, 4)

У фінальній частині чемпіонату України із шахів 2013 року за коловою системою взяли участь 12 шахістів. Чемпіоном України став представник Львівської області Юрій Криворучко.

У квітні 2013 року в Алушті за участі 133 шахістів був проведений півфінальний турнір, в якому розігрувалися п'ять путівок у фінал чемпіонату України. Переможцем півфінального турніру з результатом 7½ очок з 9 можливих став Юрій Криворучко, 2-5 місця відповідно посіли Станіслав Богданович, Мартин Кравців, Андрій Баришполець та Валерій Невєров, які також кваліфікувалися у фінальний турнір чемпіонату України 2013 року.

Решту 7 вакансій фінального турніру зайняли шестеро найрейтинговіших шахістів України (за винятком № 1 рейтингу Василя Іванчука) та чемпіон України 2012 року Антон Коробов.

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 14 червня
 Ігрові дні: 15-20, 22-26 червня
 Вільний день: 21 червня
 Закриття турніру: 26 червня
Початок партій в 15-00 год, останнього туру — в 12-00 год (час Київський).

Регламент турніру 
 Контроль часу: 90 хвилин на перші 40 ходів, та 30 хвилин з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.
 Критерії розподілу місць при однаковій кількості набраних очок:
 коефіцієнт Бергера.
 результат очної зустрічі;
 кількість перемог;
 додатковий матч з двох партій в швидкі шахи з контролем часу 10 хвилин з додаванням 10 секунд за кожен за кожний зроблений хід, починаючи з першого;
 додаткові партії до першої перемоги з контролем часу 3 хвилини кожному учаснику до закінчення партії з додаванням 2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Після кожної непарної партії кольори міняються.

Учасники 

жирним — місце в топ-100 в рейтингу Ело станом на червень 2013 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Див. також 
Чемпіонат України із шахів 2013 (жінки)

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату
 Чемпіонат України 2013 року на chesspro.ru
 Чемпіонат України на сайті ФІДЕ
 Партії турніру на chesslaw.org.ua
 Чемпіон з гнізда Грабінського. Інтерв'ю Юрія Криворучка
 Фотогалерея на chess-results.com

Примітки 

Шахові турніри 2013
2013 в українському спорті
Червень 2013
2013 у Києві
Чемпіонати України із шахів